Сакаэ (посёлок) — посёлок в префектуре Тиба, Япония.
 Сакаэ (село) — село в префектуре Нагано, Япония.
 Сакаэ, Кадзухито (род. 1960) — японский борец, чемпион Азии, призёр чемпионата мира и Азиатских игр.